John Hare (zm. 1613) – angielski polityk, parlamentarzysta z Horsham i Morpeth
 John Hare (1603–1637) – angielski polityk, parlamentarzysta z Evesham, Aylesbury, King’s Lynn
 John Hare (1844–1911) – brytyjski aktor i dyrektor teatrów
 John Hare (1911–1982) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, 1. wicehrabia Blakenham
 John Hare (1912–1976) – brytyjski biskup anglikański
 John E. Hare (ur. 1949) – brytyjski filozof